Il singolare  del Città di Como Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Diego Junqueira era il detentore del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Aleksandr Dolhopolov ha battuto in finale Juan Martín Aranguren 7–5, 7–6(5).

Teste di serie

  Paolo Lorenzi (semifinali)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Alexandre Sidorenko (secondo turno)
  Eduardo Schwank (primo turno)

 Tomas Tenconi (quarti di finale)
 Olivier Patience (semifinali)
 Aleksandr Dolhopolov (campione)
 Marco Crugnola (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Città di Como Challenger 2009